Manfred Oberdörffer ist der Name folgender Personen:

* Manfred Oberdörffer (Mediziner) (1910–1941), deutscher Mediziner und Lepraspezialist
 Manfred Oberdörffer, eigentlicher Name von Tony (Sänger) (* 1944), deutscher Sänger, Komponist und Musikproduzent